Мамонов, Виктор:
 Мамонов, Виктор Иванович (род. 1968) — российский актёр.
 Мамонов, Виктор Васильевич (1949—1995) — советский эстрадный певец. Примечания